Правдоподобие принятой последовательности — в теории кодирования, оценка вероятности  того, что принятая последовательность  является результатом передачи последовательности  и определяется как

 

Для двоично симметричного канала правдоподобие принятой последовательности равна
 
где  — характеристика двоично симметричного канала,  — расстояние Хемминга между битами потенциально переданной и принятой последовательности.

Для канала с аддитивным белым гауссовским шумом:
 
где  — двоичная модуляция сигнала, при которой биты  отображаются в вещественные числа .

Литература 
 

Теория кодирования